Lekythoporidae är en familj av mossdjur. Lekythoporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Lekythoporidae finns 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Lekythoporidae